Трудова́ ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Трудова вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Трудова вулиця — вулиця в місті Євпаторія.
 Трудова вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Трудова вулиця — вулиця в місті Київ.
 Трудова вулиця — вулиця в місті Луцьк.
 Трудова вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Трудова вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Трудова вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 Трудова вулиця — вулиця в місті Ужгород.
 Трудова вулиця — вулиця в місті Харків.
 Трудова вулиця — вулиця в місті Хмельницький.
 Трудова вулиця — вулиця в місті Чернігів.

 Трудова вулиця — зникла вулиця в місті Київ, в місцевості Мишоловка.

Вулиці